

Погоріловське сільське поселення — сільське поселення, Пронський район, Рязанська область
 Погоріловське сільське поселення — сільське поселення, Тотемський район, Вологодська область